Ха́рдвик () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Хардвик, Бен (1981—1985) — английский мальчик, на котором была произведена операция по пересадке печени.
 Бесс из Хардвика (1527—1608) — английская аристократка.
 Хардвик, Джонни (род. 1963) — американский киноактёр.
 Хардвик, Крис (род. 1971) — американский актёр, телеведущий, подкастер и стендап-комик.
 Хардвик, Кэтрин (род. 1955) — американский режиссёр и продюсер.
 Хардвик, Седрик (1893—1964) — английский и американский актёр кино и театра, режиссёр и продюсер.
 Хардвик, Томас (1755—1835) — английский генерал-майор, натуралист.
 Хардвик, Харольд (1888—1959) — австралийский спортсмен, олимпийский чемпион.
 Хардвик, Элизабет (1916—2007) — американский литератор, критик, эссеистка, автор трёх романов.

Топоним 
 Хардуик — город в округе Рок, штат Миннесота, США.
 Хардвик-холл — загородная резиденция в Дербишире, Великобритания.
  — тауншип в штате Нью-Джерси, США.